

Pessoas 
João Rodrigues da Câmara (1460-1502), 4º capitão do donatário da ilha de São Miguel, Açores.
João Pedro Xavier da Câmara (1843-1922), militar e político brasileiro
João Gonçalves Zarco da Câmara (1852-1908), dramaturgo português
João Severiano da Câmara (1895-1948), político brasileiro que foi senador pelo Rio Grande do Norte.
João Câmara Filho (1944 -), artista plástico brasileiro.
João Totó da Câmara (1929-2012), político brasileiro que foi deputado federal por Mato Grosso.

Municípios 

João Câmara, município do Rio Grande do Norte.

Desambiguações de antropônimos